Вадим Савчук:
 Савчук, Вадим Иванович (род. 1970) — гвардии капитан, Герой Российской Федерации (1995).
 Савчук, Вадим (род. 1976) — белорусский футболист. Примечания